Shelley puede referirse a:

 Shelley (Essex), Inglaterra
 Shelley (Idaho), Estados Unidos
 Shelley (Suffolk), Inglaterra
 Shelley (película)
 Shelley (Yorkshire del Oeste), Inglaterra
 Mary Shelley
 Percy Bysshe Shelley